Чемпионат Португалии по футболу 1964—1965 является 31-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 614 голов (в среднем 3,37 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1964/1965
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1964 году
1965 год в Португалии